Dudamel puede referirse a:

 Gustavo Dudamel, (n. 1981) director de música venezolano.
 Rafael Dudamel, (n. 1973) exfutbolista y director técnico venezolano.